Села:
 Новий Труд — Донецька область, Покровський район
 Новий Труд — Херсонська область, Генічеський район